А́нджело Анкилле́тти (; 25 апреля 1943, Сан-Донато-Миланезе — 9 января 2015, Милан) — итальянский футболист, защитник. За свою 19-летнюю карьеру футболиста играл за такие клубы, как «Сольбьятезе», «Аталанта», «Милан» и «Монца». В составе национальной сборной Италии провёл 2 матча. Победитель европейского первенства 1968 года, но не сыграл на том турнире ни одного матча. Занимает шестое место по общему количеству игр за «Милан» — 418.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в клубе Серии D «Сольбьятезе». Проведя в нём 4 года, в 1964 году он отправился в «Аталанту». 15 ноября 1964 года в 21 год он дебютировал в Серии А в матче «Аталанта» — «Кальяри» (0:1). Всего за «Аталанту» он провёл 48 матчей. В 1966 году Анджело перешёл в «Милан». В составе «россонери» он провёл 11 сезонов. Анкиллетти завершил карьеру в «Монце» в Серии B в 36 лет.

Статистика выступлений

Клубная

Международная карьера 
В январе 1969 года провёл два товарищеских матча за «скуадру адзурру» против Мексики.

Матчи и голы за сборную Италии 

Итого: 2 матча; 1 победа, 1 ничья, 0 поражений.

Достижения 
 Чемпион Италии: 1967/68
 Обладатель Кубка Италии: 1966/67, 1971/72, 1972/73, 1976/77
 Победитель Лиги чемпионов: 1968/69
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1969
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1967/68, 1972/73
 Чемпион Европы: 1968

Ссылки 
 Профиль на FIGC.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Сольбьяте-Арно»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Монца»